Джордж Уо́шингтон Джонс (; 5 сентября 1828, округ Марион, Алабама — 11 июля 1903, Бастроп, Техас) — американский политик, 10-й вице-губернатор Техаса.

Биография 
Джордж Уошингтон Джонс родился в округе Марион, штат Алабама, в семье Уильяма Дэндрижда Клэйборна и Рэйчел Барлесон Джонсов.

В 1858—1860 годах Джонс был прокурором округа Бастроп.

Во время гражданской войны Джонс, будучи приверженцем Союза, был полковником армии КША.

В 1866 году Джонс был делегатом конституционного конвента Техаса. В том же году он был избран вице-губернатором штата при губернаторе Джеймсе Трокмортоне. В 1867 году они оба были отстранены от должностей генералом Филипом Шериданом за препятствие реконструкции.

В 1879 году Джонс был избран в Палату представителей США, где служил до 1882 года.

Личная жизнь и смерть 
1 августа 1855 года Джонс женился на Лауре Энн Маллинс в Бастропе. Джонс умер 11 июля 1903 года. Лора Джонс умерла 31 августа того же года. Они оба похоронены на кладбище Фэйрвью в Бастропе.

Примечания

Ссылки 
 
 

Вице-губернаторы Техаса
Члены Палаты представителей от штата Техас